Galád ist der Familienname folgender Personen:

 Adrián Galád, slowakischer Astronom
 Ivan Galád (* 1963), slowakischer Fußballspieler und -trainer